Skogsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skogsholmen, Kronoby, Österbotten, 
 Skogsholmen, Sibbo, Nyland,

Sverige 

 Skogsholmen, Valdemarsvik, Östergötland,

Se även
Skogholmen
Skagsholmen
Skogaholm

Robotskapade Finlandförgreningar